Syre peut désigner :
 deux saintes gauloises légendaires ;
 une rivière du Luxembourg ;
 Sovereign Syre (née en 1986), actrice pornographique américaine.